Topònims:
 Austràlia: Kingsbury (Victòria), suburbi de Melbourne
 Canadà: Kingsbury (Quebec), població al Quebec
 Estats Units:
 Kingsbury (Indiana)
 Kingsbury (Nevada)
 Kingsbury (Texas)
 Regne Unit:
 Kingsbury (Londres)
 Kingsbury (Warwickshire)
 Biografies: Clarence Kingsbury (Portsmouth, 1882 - 1949), ciclista en pista anglès.